

События

Римская Империя 

 Император Филипп I Араб поручает Децию Траяну важное командование на Дунае.
 В Британии тысячи акров современного Линкольншира затоплены сильным наводнением.
 Философ Плотин переезжает жить в Рим.

Азия 

 Чьеу Тхи Чинь, вьетнамский воин, начинает своё трёхлетнее сопротивление вторжению китайцев.

Родились 

 Ямвлих — античный философ, ученик Порфирия, глава Сирийской школы в Апамее.

Скончались 

  — китайский военный генерал и политик царства У.
  — императрица царства Шу.
  — политик царства У.
  — генерал царства Вэй.
  — генерал царства У.

См. также

Примечания